Il doppio  dello  Swiss Indoors Basel 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno deciso di partecipare al Valencia Open 500.

Michaël Llodra e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale Maks Mirny e Daniel Nestor 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (finale)

  Christopher Kas /  Alexander Peya (quarti di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Michal Mertiňák (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Swiss Indoors Open 2011
ATP World Tour 2011